Wolfsöd ist der Ortsname von

 Wolfsöd (Egglham), Ortsteil der Gemeinde Egglham, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Wolfsöd (Wackersberg), Ortsteil der Gemeinde Wackersberg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern